Hurricane Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Hurricane Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Hurricane Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Hurricane Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Hurricane Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Hurricane Creek (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky

in Australien:
 Hurricane Creek (St. George River), Nebenfluss des St. George Rivers in Queensland, Australien.